Миодраг Лончар (Пакленица, 17. јул 1929 — Тител, 4. јул 2017) био је југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1961. || Абецеда страха || Зденко
|-
| 1961. || Солунски атентатори || /
|-
| 1965. || Друга страна медаље || /
|-
| 1968. || Одисеја ТВ мини серија || Арнео
|-
| 1968. || Прича о Саку и Ванцетију ТВ филм || /
|-
| 1969. || Под новим крововима ТВ серија || /
|-
| 1969. || Дивљи анђели || Полицијски инспектор 1
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1971. || Куда иду дивље свиње ТВ серија || Лујо
|-
| 1972. || -{Liberty }- || Росарио Леота
|-
| 1973. || Филип на коњу ТВ мини серија || /
|-
| 1973. || Сан доктора Мишића ТВ филм || Судија
|-
| 1973. || Алегро кон брио ТВ филм || Џејмс
|-
| 1974. || Парлог || /
|-
| 1975. || Хитлер из нашег сокака || Ађутант штурмфирера Хана
|-
| 1977. || Живот тече даље ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1981. || Црвена краљица ТВ филм || /
|-
| 1981. || База на Дунаву ТВ серија || Паор
|-
| 1982. || Прогон || Ранкић
|-
| 1983. || Велики транспорт || /
|-
| 1984. || Бањица ТВ серија || Илија Паранос, шеф специјалне полиције
|-
| 1985. || Буња ТВ филм || Доктор
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1929.
Умрли 2017.
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Славонци